Chattanooga kan syfta på:

 Chattanooga (musikgrupp) – en svensk popgrupp
 Chattanooga, Oklahoma – en ort i Oklahoma, USA
 Chattanooga, Ohio – en ort i Ohio, USA
 Chattanooga, Tennessee – en stad i Hamilton County, Tennessee, USA

Se även
 Slaget vid Chattanooga – flera